Скалино —  населённый пункт (тип: станция) в Грязовецком районе Вологодской области России, посёлок при станции  Скалино  Вологодского региона Северной железной дороги.. Входит в состав Ростиловского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Плосковский сельсовет.

География 
Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 45 км, до центра муниципального образования Ростилово по прямой — 29 км. Ближайшие населённые пункты — Висляково, Полянка, Скалино.

История 
Населённый пункт появился при строительстве железной дороги. В селении жили семьи тех, кто обслуживал железнодорожную инфраструктуру.

С 1 января 2006 года по 9 апреля 2009 года входила в Плосковское муниципальное образование)

Население 

По переписи 2002 года население — 10 человек.

Инфраструктура 
Путевое хозяйство. Действует железнодорожная станция Скалино.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Примечания

Ссылки 
 Скалино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района